Novo Selo Podravsko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mali Bukovec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 234 stanovnika te 71 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji